Nazione Mohawk – popolo di nativi americani
 Lingua mohawk
 Mohawk (acconciatura)
 Mohawk – fiume dello stato di New York
 Mohawk – città (town) della contea di Montgomery, New York
 Valle Mohawk – valle del Nord America
 La principessa di Moak (Mohawk) – film di Kurt Neumann del 1956